Джон Олик (; род. ) — программист, работающий в индустрии компьютерных игр и в области компьютерной графики. Наиболее своими разработками в области параллелизма для процессора Cell, который используется в игровой консоли Sony PlayStation 3. Его работы по параллелизму для Cell были представлены в 2007 году на международном мероприятии игровой индустрии Game Developers Conference 2007. Следующей разработкой Олика, над которой он работает в настоящее время в id Software совместно с Джоном Кармаком, является технология Sparse Voxel Octree, которая впервые была представлена на SIGGRAPH 2008. Эта технология основана на вокселях, рейкастинге и октодеревьях и должна использоваться в игровом движке id Tech 6 и его наследниках. Также Олик является автором одной из глав книги GPU Gems 2.

Игры 
Джон Олик участвовал в разработке следующих игр:
 Formula One Championship Edition (2007), Sony Computer Entertainment America, Inc.
 Heavenly Sword (2007), Sony Computer Entertainment America, Inc.
 Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (2007), Sony Computer Entertainment America, Inc.
 Warhawk (2007), Sony Computer Entertainment America, Inc.
 MotorStorm (2006), Sony Computer Entertainment Incorporated
 Resistance: Fall of Man (2006), Sony Computer Entertainment Incorporated
 Jak X: Combat Racing (2005), SCEA
 Men of Valor (2004), Vivendi Universal Games, Inc.
 Medal of Honor: Allied Assault (2002), Electronic Arts, Inc.
 C.I.A. Operative: Solo Missions (2001), ValuSoft, Inc.

Примечания

Ссылки 
 Patent on Graphics Processing Apparatus, Graphics Library Module And Graphics Processing Method 
 Presentations on Cell and SVO technology 
 ompf.org forum thread on SVO technology

Википедия:Биографии современников
Id Software
Разработчики компьютерных игр
Персоналии:Компьютерная графика